«Автопортрет» — картина Альбрехта Дюрера. Самый маленький из трёх известных цветных автопортретов Дюрера.

История создания 
На полотне стоит подпись художника: «Я написал это с себя / Мне было двадцать шесть лет / Альбрехт Дюрер ()». Поскольку художнику 21 мая исполнялось 27 лет, то можно с уверенностью сказать, что Дюрер закончил работу над своим портретом в начале 1498 года. Дюрер был сыном ювелира, приехавшего в Нюрнберг из Венгрии в середине XV в. Он является одним из известнейших представителей ренессанса в Германии. 1498 был важным для него годом. В этом году он опубликовал серию из 15 гравюр «Апокалипсис». В этом же году он вернулся из путешествия по Италии, в стиле его полотна заметно влияние венецианской и ломбардийской школы, в частности Джованни Беллини.

Полотно было приобретено Карлом I, а впоследствии королём Испании Филиппом IV.

Художник и джентльмен 
Поза художника на полотне очень спокойна и уверена. Он изобразил себя стоящим, слегка повернувшись в сторону, опираясь рукой на выступ. Фигура Дюрера занимает все полотно, почти касаясь головным убором верхней части картины. Его лицо и шея освещены светом, падающим в комнату, и длинные волнистые волосы изображены очень тщательно. По сравнению с более ранним автопортретом, у него здесь настоящая борода, которая была необычным атрибутом для молодых мужчин того времени. В Венеции Дюрер приобрёл лоск, о чём он с иронией сообщал в письме другу Виллибальду Пиркгеймеру: «Я стал венецианским Zentilam» (от  — «джентльмен»). Одежда живописца очень изысканна. Его элегантный жакет окаймлён чёрным, под ним у него белая рубаха, вышитая на вороте. У него на голове полосатый головной убор, в тон жакета. Поверх плеча наброшена светло-коричневая накидка, которая удерживается шнуром обвитым вокруг его шеи. На руках у него кожаные перчатки тонкой выработки.

В комнате изображены арка, частично обрамляющая голову художника, а справа раскрытое окно с изысканным ландшафтом. Зелёные поля убегают вдаль к окружённому деревьями озеру, а позади видны покрытые снегами горы, вероятно напоминавшие Дюреру путешествие через Альпы тремя годами ранее. В Германии в это время художник всё ещё рассматривался как мастеровой, что было абсолютно неприемлемо для Дюрера. На автопортрете он изображён аристократом, высокомерным и щёгольским молодым человеком.

Его модный и дорогой костюм, как и горная цепь вдали за окном (уходящий вдаль горизонт), указывают на то, что он не считает себя больше ограниченным провинциалом.

Автопортреты Дюрера 
Дюрер был первым западным художником, написавшим в течение своей жизни несколько автопортретов. Благодаря им можно проследить эволюцию живописца. Свой первый автопортрет Дюрер написал в 1484 г. в возрасте 13 лет, этот рисунок серебряным карандашом сейчас хранится в венской галерее Альбертина.

Примечания

Литература 
 Monreal, L., Grandes Museos, Vol. 1, Planeta, 1975. ISBN 84-320-0460-X (obra completa)
 Olivar, M., Cien obras maestras de la pintura, Biblioteca Básica Salvat, 1971. ISBN 84-345-7215-X
 Wundram, M., «El Renacimiento y el Manierismo», en Los maestros de la pintura occidental, Taschen, 2005. ISBN 3-8228-4744-5
 Zumthor, B., «Durero», en el Diccionario Larousse de la Pintura, Planeta-Agostini, 1987. ISBN 84-395-0649-X

Ссылки 
 

Автопортреты Альбрехта Дюрера
Картины из собрания музея Прадо
Картины 1498 года